Die LHJMQ-Saison 2006/07 war die 38. Spielzeit der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Die reguläre Saison mit 70 Spielen für jedes der 18 Teams begann am 14. September 2006 und endete am 18. März 2007. Die Playoffs starteten am 21. März 2007 und endeten mit dem ersten Coupe-du-Président-Gewinn der Lewiston MAINEiacs am 9. Mai 2007, die sich im LHJMQ-Finale gegen die Val-d’Or Foreurs durchsetzten.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Niederlage nach Overtime bzw. Shootout, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation,       = Divisionssieger,       = Trophée-Jean-Rougeau-Gewinner

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Playoffs

Playoff-Baum

Coupe-du-Président-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Overtime/Shootout-Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2006/07 der Ontario Hockey League
 Saison 2006/07 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2007

Weblinks 
 LHJMQ 2006/07 auf hockeydb.com

LHJMQ-Saison
Eishockeysaison 2006/07